D-Serie steht für:
 Bedford D-Serie, Lkw-Baureihe des Herstellers Ford
 Deutz D-Serie, Traktor-Baureihe der Marke Deutz
 Dodge D-Serie, Baureihe von Pick-ups der Marke Dodge
 Ford D-Serie, Lkw-Baureihe des Herstellers Ford
 Beijing Senova D-Serie, Autobaureihe der Submarke Senova, siehe Beijing Senova D70

Siehe auch:
 D-Klasse (Begriffsklärung)
 D-Reihe (Begriffsklärung)
 D-Type (Begriffsklärung)
 Serie D (Begriffsklärung)